Правдовка  — название населённых пунктов Украины:

 Правдовка — до 2016 года название села Старая Николаевка в Константиновском районе Донецкой области.
 Правдовка — село в Ярмолинецком районе Хмельницкой области.